Вызов Дегранж-Коломбо () — сезонное соревнование по шоссейному велоспорту, которое проводилось с 1948 по 1958 год.

История 
В конце Второй мировой войны появились первые идеи, чтобы определить лучшего велогонщика в мире. В 1948 году европейскими газетами L'Équipe (Франция), La Gazzetta dello Sport (Италия), Het Nieuwsblad-Sportwereld и Les Sports (обе Бельгия) было организовано соревнование. Своё название оно получило в честь Анри Дегранжа  и Эмилио Коломбо , основателей и организаторов Тур де Франс и Джиро д'Италия, соответственно. Это ознаменовало начало сотрудничества между L'Équipe и La Gazzetta dello Sport, которое продолжается и по сей день. 

В состав соревнования изначально вошло 9 самых важных европейских гонок —  семь однодневных гонок и два гранд-тура. Позднее к ним добавилась ещё одна многодневка и однодневка, а в последний год проведения и испанский гранд-тур. В большинстве сезонов структура календаря была следующая. Турнир стартовал 19 марта гонкой Милан — Сан-Ремо, далее следовали ещё пять однодневных гонок. Затем проводилось два гранд-тура, между или после которых располагалась многодневка Тур Швейцарии. Завершался сезон в октябре двумя однодневками Париж — Тур (в первых числах) и Джиро ди Ломбардия (в 20-х числах).

В турнире проводилось два зачёта — индивидуальный и национальный.

Первым победителем стал бельгиец Алберик Схотте (победитель Тура Фландрии и чемпион мира по шоссейному велоспорту). Трижды победителями были швейцарец Фердинанд Кюблер и бельгиец Альфред Де Брюйн, одержавший их все подряд.

Среди стран лучшими по пять раз становились представители Италии и Бельгии. Ещё один раз первенствовала Франция.

Разногласия между организаторами приводят к прекращению турнира по окончании 1958 года. С 1959 года его заменил новый турнир Супер Престиж Перно (Super Prestige Pernod).

Регламент 
Очки в личный зачёт в 1948 и 1949 годах получали 25 лучших гонщиков в каждой гонке, а с 1950 года только первые 15. За гонки Джиро д’Италия и Тур де Франс начисляемые очки удваивались. Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие минимум в одной гонке проводимой в каждой из стран-организаторов (Бельгия, Италия и Франция), участие в Испании и Швейцарии было не обязательным.

Также подсчитывался рейтинг среди стран в котором учитывались результаты лучших 5 гонщиков от страны в каждой гонке.

Гонки

Результаты

Индивидуальный рейтинг

Национальный рейтинг

Примечания

Ссылки 
 
 
  
 Challenge "Desgrange-Colombo" на memoire-du-cyclisme.eu
 A History of Season Long Competitions: All the Winners 1948-2012 на sicycle.wordpress.com